Гриви́-Луази́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Вузье. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08200.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 180 км к востоку от Парижа, в 55 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к югу от Шарлевиль-Мезьера. В состав коммуны входят две деревни: Гриви, где расположены мэрия и церковь, и Луази.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 177 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 115 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 89 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 65,0 %). Из 89 активных работали 79 человек (41 мужчина и 38 женщин), безработных было 10 (7 мужчин и 3 женщины). Среди 26 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лоран (XV—XVI века). Исторический памятник с 1946 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны